Joy steht für:
 Joy (Programmiersprache), eine funktionale Programmiersprache
 Joy (Band), österreichische Popgruppe
 Joy (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Mond
 Joy (Magazin), deutsche Frauenzeitschrift
 Joy, die Hauptperson einer erotischen Romanserie von Jean-Pierre Imbrohoris
 Joy Cove, eine Bucht im US-Bundesstaat Maine
 Joy Global, US-amerikanisches Maschinenbauunternehmen, siehe Komatsu Mining
 Joy (Name), weiblicher Vorname

Joy ist der Originaltitel folgender Filme:
 Joy – 1 1/2 Stunden wilder Lust, französischer Erotikfilm (1983)
 Joy – Alles außer gewöhnlich, US-amerikanische Filmbiografie (2015)
 Joy (2018), österreichischer Spielfilm

Joy ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Joy (Illinois), im Mercer County
 Joy (Texas), im Clay County
 Joy Township, im White County, Arkansas

Joy ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Harrison Joy (1882–1973), US-amerikanischer Astronom
 Anya Taylor-Joy (* 1996), argentinisch-britische Schauspielerin
 Bernard Joy (1911–1984), englischer Fußballspieler und Lehrer
 Bill Joy (* 1954), US-amerikanischer Software-Entwickler und Zukunftsforscher

 Florence Joy (* 1986), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Geneviève Joy (1919–2009), französische Pianistin
 Greg Joy (* 1956), kanadischer Leichtathlet
 Hélène Joy (* 1978), kanadisch-australische Schauspielerin
 Ian Joy (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler
 Iván Joy (* 1975), puerto-ricanischer Produzent und Sänger des Genres Reggaeton
 James Frederick Joy (1810–1896), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Politiker und Eisenbahnmanager
 Jimmy Joy (1902–1962), US-amerikanischer Saxophonist, Klarinettist, Sänger und Bigband-Leader
 Kerry Joy Stewart, britische Theater- und Filmschauspielerin
 Leatrice Joy (1896–1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Lina Joy (* 1964), malaysische Konvertitin
 Linda Joy (* 1955), britische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Lisa Joy, US-amerikanische Drehbuchautorin, Regisseurin und TV-Produzentin
 Melanie Joy (* 1966), US-amerikanische Psychologin, Publizistin und Veganismus-Aktivistin
 Petra Joy (* 1964), deutsche Regisseurin
 Petty Joy, früherer Künstlername von Joana Plankl (* 1988), österreichische DJane
 Robert Joy (* 1951), kanadischer Schauspieler
 Vance Joy (* 1987), australischer Folkpopmusiker
 Víctor Joy Way (* 1945), peruanischer Politiker

Siehe auch:
 JOI